Der Jaguar XF ist ein Pkw-Modell des britischen Automobilherstellers Jaguar, das in der oberen Mittelklasse eingeordnet wird. Er ist 2008 auf dem Markt erschienen und hat den bisherigen Vorgänger Jaguar S-Type abgelöst, welcher bis 2007 gefertigt wurde. Dabei wurde vor allem das Design (innen & außen) unter der Führung vom Jaguar Chefdesigner Ian Callum radikal geändert. Neben Benzinmotoren sind gleich mehrere Dieselvarianten verfügbar, was bei Jaguar seit dem S-Type üblich war.

Der XF wurde unter seinem internen Codenamen X250 als Nachfolger des S-Type gebaut. Im Januar 2007 zeigte Jaguar das Konzeptauto C-XF concept auf der North American International Auto Show, der XF wurde 2007 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Auslieferung an die Kunden begann Anfang 2008.

Für den XF gibt es neben der Standardausführung optional auch ein Sportpaket (R-SPORT-PACK) zu erwerben. Weiterhin sind die Varianten XFR und XFR-S mit 5,0 Litern Hubraum verfügbar.

Modellreihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2008 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 23.140 Jaguar XF neu zugelassen worden. Mit 2.803 Einheiten war 2013 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Website von Jaguar Cars Deutschland
 Website von Jaguar Cars Großbritannien

Einzelnachweise 

Jaguar XF
XF
Limousine
Pkw-Modell